Брусы:

Белоруссия 
 Брусы — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Брусы — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Брусы — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Польша 
 Брусы () — город.
 Брусы — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хойницкий повят, Поморское воеводство.

Россия 
 Брусы — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Брусы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Брусы — исчезнувшая деревня в Алексинском районе Тульской области (близ с. Першино).

См. также 
 Брусы — устаревшие именование пруссов. Используется Ибрагим ибн-Якубом и Баварским Географом (Bruzi).